ZAZ est un acronyme qui peut faire référence à : 

 Zaz, nom de scène d’Isabelle Geffroy, une chanteuse française ;
 Zaz,  de cette chanteuse ;
 Zaz, nom de plume de Xavier Penin, scénariste français de bande dessinée ;
 ZAZ, pour David Zucker, Jim Abrahams et Jerry Zucker, un trio du cinéma américain spécialisé dans les parodies ;
 ZAZ, Zaporozhsky Avtomobilny Zavod, un constructeur automobile ukrainien.

ZAZ est un code qui peut faire référence à :
 .